

Sigle 

HAG est un sigle qui peut désigner :
 , un dispositif informatique de sécurité à plusieurs niveaux qui est utilisé pour communiquer entre différents domaines de sécurité, tels que NIPRNet à SIPRNet ;
 HAG (où HAG signifie Hugo & Alwin Gahler), un fabricant suisse de modèles réduits ferroviaires.

Nom 

 Hag, une localité du comté de Nordland, en Norvège.

 Xandra Hag, de son vrai nom Alexandra Hagner (1970-), une chanteuse allemande.

 Kari Hag (née en 1941, mathématicienne norvégienne.

hag est un nom commun qui peut désigner :
 hag, une créature imaginaire issue du folklore anglo-saxon et apparentée aux fées

Abréviation 

hag est une abréviation qui peut désigner :
 hectare global, une surface pondérée au niveau de la productivité et qui permet de rendre compte à la fois de la biocapacité de la Terre et des besoins en biocapacité.